Silent Machine первый полноформатный альбом Австралийской группы Twelve Foot Ninja. Он был выпущен на лейбле: Volkanik Music 13 ноября, 2012.

Список композиций

Состав 
 Ник «Kin» Этик — Вокалист (2008-настоящее время)
 Стив «Stevic» МакКей — Гитарист (2008-настоящее время)
 Деймон МакКиннон — Басист (2008-настоящее время)
 Шейн «Russ» Рассел — Барабанщик (2008-настоящее время)
 Роэн Хэйз — Гитарист, Бэк-вокалист (2012-настоящее время)

Сесионные музыканты:
 Бэн Грейсон (Ben Grayson) — клавишные
 Николас Дженни (Nicholas Jeanney) — гитарное соло на 6ом треке, дабстеп на 4ом.
 Кейт Дроу (Keith Draws) — Иллюстрации
 Джон Калабро и Сэм Люксфорд (John Calabro & Sam Luxford) — графические дизайнеры

Примечания 

Дебютные альбомы 2012 года